Northport kan syfta på:

 Northport, Alabama
 Northport, Maine
 Northport, Michigan
 Northport, New York
 Northport, Washington